Lameiro puede referirse a:
 Lameiro (Arzúa), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lameiro (La Baña), lugar español de la parroquia de Barcala, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.